Becerril de la Sierra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Becerril de la Sierra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Becerril de la Sierra är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den bergig. Terrängen runt Becerril de la Sierra sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är La Maliciosa,  meter över havet,  km norr om Becerril de la Sierra. Runt Becerril de la Sierra är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Collado-Villalba,  km söder om Becerril de la Sierra. Omgivningarna runt Becerril de la Sierra är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid